Hetényi János (1786–1853) református lelkész, az MTA tagja
 Hetényi János (1942)táncművész, balettpedagógus

Jegyzetek